Инкери (, ):

 Инкери — газета Ингерманландского союза Эстонии и Санкт-Петербургской организации Союза ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто».
 Инкери — академический ингерманландский хор.